Соревнования по стрельбе на I летних Олимпийских играх прошли с 8 по 12 апреля. В них приняли участие спортсмены из 7 стран, которые соревновались в пяти дисциплинах. Все мероприятия проходили в городе Калитея.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 
В соревнованиях участвовали спортсмены из семи стран:

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 
 Официальный протокол игр